CEI — código aeroportuário IATA do Aeroporto Internacional de Chiang Rai, na Tailândia
 CEI de Quintino — nome antigo e pelo qual ainda é mais conhecido o complexo CETEP, onde se localiza a Escola Técnica Estadual República
 Comissão Eletrotécnica Internacional (International Electrotechnical Commission) — organização internacional de padronização no campo da eletricidade
 Comunidade dos Estados Independentes — uma organização política supranacional formada por países integrantes da extinta União Soviética
 Conferenza Episcopale Italiana — conferência episcopal da Itália
 Conselho Espírita Internacional — um órgão internacional unificador dos movimentos espíritas nacionais
 Conselho Europeu de Investigação

Desambiguações de siglas